HME steht für:
 HME (Fahrzeughersteller) (Hendrickson Mobile Equipment), US-amerikanischer Feuerwehrwagenhersteller
 Heat and Moisture Exchanger (dt. „passiver Atemgasbefeuchter“), siehe Atemgasbefeuchtung #Passive Atemgasbefeuchter
 Oued Irara–Krim Belkacem Airport (IATA-Code), Flughafen von Hassi Messaoud, Provinz Ouargla, Algerien
 Hermes Aviation (ICAO-Code), ehemalige maltesische Fluggesellschaft

hme steht für:
 östliches Huishui-Miao (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Huishui-Miao, einer der Sprachen der Miao, im chinesischen Kreis Huishui

Abkürzung